Stora Kotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Kotjärnen, Närke, sjö i Lekebergs kommun, 
Stora Kotjärnen, Värmland, sjö i Säffle kommun, 
Stora Kotjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,

Se även
Kotjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn